Мара може да се отнася за:

 Мара – женско име;
 Мара – вид гризач;
 Мара – планината в Судан;
 Мара – река в Танзания;
 Мара – административен регион в Танзания;
 Мара - село в Италия, автономен регион и остров Сардиния, провинция Сасари.